En anglais, girl signifie :
une fille
une danseuse de revue

Télévision 

 , téléfilm de  diffusé le .

Cinéma 

 , film d'Arne Mattsson sorti en 1987 ;
 Girl, film de Jonathan Kahn sorti en 1998 ;
 , film de Sande Zeig sorti le  ;
 , film de  sorti le  ;
 , film chinois de Guan Xiaojie, Niu Dong et Ma Donghua sorti le  ;
 Scream Girl, film américain de Todd Strauss-Schulson, sorti le .
 Girl, film belge de Lukas Dhont, sorti en 2018 au cinéma. 
 Girl, un film britannique de 2023 réalisé par Adura Onashile.

Musique

Groupe 

 , groupe anglais de glam rock actif de 1979 à 1982.

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de Question Mark and the Mysterians présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson d'Anouk Teeuwe présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Beck présente sur l'album Guero sorti le  ;
 , chanson de Chris Spedding présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de Davy Jones présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album Destiny Fulfilled sorti le  ;
 , chanson de Paul Wall présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Robots in Disguise présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Stereophonics présente sur l'album Language. Sex. Violence. Other? sorti le  ;
 , chanson de The Time présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Too $hort présente sur l'album  sorti en 1983 ;
 , chanson de Tori Amos présente sur l'album Little Earthquakes sorti le .
 Girl, chanson de Tiny Tim avec Brave Combo (reprise de la chanson des Beatles).
The Girl, chanson de FLORAA (2020).

Littérature 
 Girl (roman, 2019) (2019), roman d'Edna O'Brien

Autres 

 , personnage de bande dessinée de Kevin J. Taylor ;
 , marque de skateboard.
 Disaster Girl, un mème internet.

Voir aussi
 Gals!, une orthographe alternative dans le titre d'un manga,
 
 
 

Homonymie de titre